Dampierrové jsou příslušníci staré rodiny pánů na Dampierre-sur-l'Aube. Tato rodina sňatky získala rozsáhlá panství na území dnešní Francie, tyto však nedokázala udržet. Ovládali mj.:
 Bourbonské hrabství
 Hrabství Nevers, Auxerre, Tonnerre a Rethel
 Flanderské hrabství
 Marka Namur
 Burgundské svobodné hrabství
 Hrabství Artois
 Brabantské a Limburské vévodství

Rodokmen

Pánové z Dampierre a Bourbonu

Namurská markrabata 

Zdroj:

Flanderská hrabata 

Zdroj:

Reference

Externí odkazy